Guayaquil designa a los siguientes hechos geográficos:

Lugares en Ecuador 
 Guayaquil, segunda ciudad más poblada del país.
 Conurbación de Guayaquil o Gran Guayaquil, área metropolitana formada por Guayaquil y varias parroquias y ciudades aglomeradas.
 Cantón Guayaquil, cuya cabecera es la ciudad anterior.

Cuerpos de Agua 
 Golfo de Guayaquil, ubicado en América del Sur y perteneciente a Ecuador y Perú.

Deportes 
 Guayaquil City Fútbol Club, equipo de la Liga Pro de Ecuador.
 Guayaquil Sport Club, primer equipo de fútbol de Ecuador, participa en la Segunda Categoría de Ecuador.
 Guayaquil Fútbol Club, equipo de fútbol ecuatoriano, participa en la Segunda Categoría de Ecuador.
 Club Atlético Guayaquil, Extinto equipo de fútbol ecuatoriano de la Segunda Categoría. Filial de Barcelona Sporting Club''.